Великополье — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при железнодорожной линии Бологое — Великие Луки, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северо-западу от рабочего посёлка Кунья, административного центра района. Абсолютная высота — 111 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8 °С, средняя температура самого тёплого (июля) — +17 °С. Среднегодовое количество осадков — 700—750 мм. Снежный покров держится в течение 125—130 дней в году. Безморозный период длится около 140 дней.
Часовой пояс

История 
В период с 1 января 2006 года до апреля 2015 года населённый пункт входил в состав ныне упразднённой Боталовской волости.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района